Placet steht für: 

 die Bekundung eines Einverständnisses, siehe Liste lateinischer Phrasen/P#Placet

 staatliche Genehmigung zur Publikation kirchlicher Akte, siehe Exequatur

Placet ist der Familienname folgender Personen: 
 Auguste Placet (1816–1888), französischer Violinist und Dirigent